Springhill kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Springhill, Nova Scotia, ort,

Storbritannien 
 Springhill, East Renfrewshire – en ort i East Renfrewshire, Skottland
 Springhill, Isle of Wight – en ort i Isle of Wight, England
 Springhill, Lichfield – en ort i Lichfield, Staffordshire, England
 Springhill, North Lanarkshire – en ort i North Lanarkshire, Skottland
 Springhill, South Staffordshire – en ort i South Staffordshire, Staffordshire, England

USA 

 Springhill (ort i USA, Louisiana), Webster Parish, 
 Springhill (ort i USA, Montana), Gallatin County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar